Queen Bee (film), film uit 1955 onder regie van Ranald MacDougall
Queen Bee (cabaretduo), Duits cabaretduo van Ina Müller en Edda Schnittgard tussen 1994 en 2005